Марк Эмилий ():

 Марк Эмилий (консул 349 до н.э.) — возможно, консул 349 года до н. э.
 Марк Эмилий Эмилиан (около 207—253) — римский император в 253 году

См. также 
 Марк Эмилий Лепид
 Марк Эмилий Павел
 Марк Эмилий Скавр (значения)